Helstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Helstrup (parochie), parochie in Denemarken